Valdorros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdorros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Valdorros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar